Maître puede hacer referencia a:

 Maître (forma abreviada de «maître d'hôtel»), en gastronomía, designa al responsable de planificar y gestionar las actividades que se realizan en la prestación del servicio.
 Maître de conférences, es el término francés para indicar «Profesor titular de Universidad».
 Maître d’œuvre (Maestro Mayor de Obras), es la denominación histórica de un oficio de la construcción.
 Maître des requêtes, es un título llevado por magistrados de alto rango en ciertos países de Europa desde la Edad Media.